Hotline bezeichnet:

 Hotline, telefonischer Auskunfts- und Beratungsdienst (auch: Kundentelefon)
 Hotline (Album), Album der J. Geils Band
 Hotline (Film), Dokumentarfilm von Silvina Landsmann